Авигдор Иосифович Быховский () — советский, российский и израильский шахматист, мастер спорта СССР (1974), международный гроссмейстер (1993). С 1994 г. живет в Израиле.

Победитель чемпионата ЦС ДСО «Спартак» (1983 г.).

Победитель международных турниров в Копенгагене (1990 г.), Петах-Тикве (1996 г.), Тель-Авиве (два турнира, оба в 2002 г.), Ришон-ле-Ционе (2004 г.), Гиватаиме (2005 г.).

В составе сборной Москвы победитель 8-го командного чемпионата СССР по переписке (1984—1987 гг.).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР 
Шахматисты Израиля
Шахматисты XX века
Родившиеся в Москве
Мастера спорта СССР по шахматам